Роголи́стник () — род многолетних травянистых водных растений с тонкими ветвями, единственный род в семействе Роголистниковые () порядка .

Роголистники распространены по всему земному шару — от полярного круга до тропиков.

Систематическое положение 
В Системе классификации APG III (2003) семейство Роголистниковые (Ceratophyllaceae) выделено в отдельный порядок Роголистникоцветные (Ceratophyllales); в этой системе классификации порядок Ceratophyllales помещён рядом с кладой eudicots с пояснением probable sister of eudicots («возможно, сестринская группа по отношению к эвдикотам»).

По некоторым признакам наблюдается внешняя схожесть роголистника с семействами Кувшинковые и Кабомбовые. Стеблями и листьями роголистник похож на кабомбу, только листья не мягкие, а жёсткие.

В системе классификации Кронквиста (1981) семейство отнесено к порядку .

Биологическое описание 
Глубина, на которой растёт роголистник, различна. Связано это с тем, что растение тенелюбиво и чувствительно к свету (опыты показали, что при ярком освещении растение погибает), а потому «выбирает» ту глубину, которая для него в данном водоёме оптимальна. Максимальная отмеченная глубина — 9 м.

В благоприятных условиях роголистник сильно разрастается, образуя подводные заросли и вытесняя остальные растения.

Корень отсутствует. Для удержания в донных отложениях у растений развиваются особые ветви стебля — так называемые ризоидные ветви. Они белёсые, с очень тонко рассечёнными листьями; проникая в ил, они одновременно выполняют функции и якорей, и абсорбирующих органов.

Стебель хорошо выражен, жёсткий, содержит кремнезём, поднимается из воды. Характерной особенностью стеблей роголистника является очень слабое развитие проводящей системы; поглощение минеральных веществ осуществляется всей поверхностью растения. Трахеиды роголистника, полностью утратив функцию проведения воды, стали запасающими клетками, в которых откладывается крахмал.

Точки роста стеблей к осени прикрываются сильно сближенными и более тёмными листьями — и могут рассматриваться как аналоги зимних почек.

Листья сидячие, многократно дихотомически рассечённые два, три и более раз, расположены мутовчато. Конечные доли листьев часто мелкопильчатые, имеют жёсткую консистенцию, содержат известь, ломаются при контакте. Как листья, так и другие части роголистников покрыты волосками.

Ещё одна особенность представителей этого рода заключается в том, что все части растений покрыты кутикулой (плёнкой из непроницаемого для воды и газов жироподобного вещества, который называется кутин). Такое покрытие почти не встречается у водных высших растений, в то же время обычно для , развивающих слой кутина на поверхности слоевища.

Цветки мелкие (имеют длину около 2 мм), сидячие, однополые, без лепестков; собраны в редуцированные соцветия. Роголистники — однодомные растения.

Опыление происходит под водой, что для цветковых растений является редким явлением.

Плод — орешек. На плодах имеются шиповидные выросты.

Семя — с большим зародышем; без эндосперма и перисперма; все запасные питательные вещества находятся в толстых семядолях.

Применение 
Все виды роголистника служат пищей для рыб и водоплавающих птиц, в том числе домашних.

В культуре роголистник используют как аквариумное растение, а также как водное растение в садовых прудах.

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016), род включает 4 вида:
 . Наиболее распространённый вид, встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Плоды с тремя шиповидными выступами.
 
 . Плоды с тремя основными длинными шиповидными выростами и двумя короткими дополнительными.
 . Плоды бугорчатые, с одним верхушечным выростом.

Галерея

Примечания

Литература 
 Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 1. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1980. — С. 188—190.
 Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. (ред. Григорьев Д. и др.) — Könemann, 2006 (русское издание). — С. 210. — ISBN 3-8331-1621-8.
 Иллюстрированный определитель растений Ленинградской области / Под ред. А. Л. Буданцева и Г. П. Яковлева. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. — С. 34, 84—85. — ISBN 5-87317-260-9.

Ссылки 

 

Роголистниковые
Водные растения